291-я стрелковая дивизия
 291-я пехотная дивизия (Германия)
 291-я штурмовая авиационная дивизия

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (250. - 299.)#291. divizija